Sezon Ligue Magnus rozegrany został na przełomie 2012 i 2013 roku. Był to 91. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Francji w hokeju na lodzie. W rozgrywkach wzięło udział 14 zespołów.

Obrońcą tytułu była drużyna Dragons de Rouen, która w finale poprzedniej edycji pokonała Brûleurs de Loups de Grenoble 4:2. Pierwsze mecze sezonu odbyły się we wrześniu 2012 roku. Rozgrywki sezonu zasadniczego zakończyły się w lutym 2013.

W porównaniu do poprzedniego sezonu, ligę opuścił klub Bisons de Neuilly-sur-Marne, a nowym zespołem został Scorpions de Mulhouse.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpoczął się 15 września 2012 roku, a zakończył się w 19 lutego 2013 roku. Uczestniczyło w nim 14 drużyn, które rozegrały po 26 spotkań. Cztery najlepsze drużyny zapewniły sobie awans do ćwierćfinału play-off. Osiem kolejnych zespołów rywalizowało o pozostałe cztery miejsca w ćwierćfinale. Natomiast dwie najsłabsze rozegrały między sobą baraż o utrzymanie.

 Tabela

Faza play-off 
Faza play-off w rozgrywkach Ligue Magnus w sezonie 2012/2013 składała się z czterech rund. Uczestniczyły w niej drużyny z miejsc od 1 do 12 sezonu zasadniczego. Drużyna, która zajęła w sezonie zasadniczym wyższe miejsce w sezonie zasadniczym (1-4), miały przywilej roli gospodarza ewentualnego decydującego meczu w rywalizacji. Przy tym Ducs d'Angers (mistrz sezonu zasadniczego) mógł być ewentualnie zawsze gospodarzem piątego, bądź siódmego meczu. W pierwszej rundzie uczestniczyły tylko drużyny z miejsc 5-12. Pierwsze trzy rundy rozgrywane były w formule do trzech zwycięstw, zaś finałowa seria w formule do czterech zwycięstw wg schematu: 2-2-1-1-1 (co oznacza, że klub wyżej rozstawiony rozgrywał w roli gospodarza mecze nr 1,2 oraz ewentualnie 5 i 7). Niżej rozstawiona drużyna rozgrywała w swojej hali mecz drugi, trzeci oraz ewentualnie szósty.

Hokej na lodzie we Francji
2012 w hokeju na lodzie
2013 w hokeju na lodzie
2012 we Francji
2013 we Francji